En Pologne, Dąbrowa Wielka désigne :

 Dąbrowa Wielka (Łódź), un village de la voïvodie de Łódź,
 Dąbrowa Wielka (Podlachie), un village de la voïvodie de Podlachie.